Hélice (geometria), um espiral tridimensional (do latim, helix);
 Hélice, um conjunto de pás conectadas a um rotor ou centrífuga de um ventilador, embarcação ou aeronave;   
 Helix, um género de gastrópodes que inclui os caracóis comuns;
 Helix (Oregon), uma cidade do estado norte-americano de Oregon;
 Helix (banda), banda canadense de hard rock;
 Helix, distribuição baseada em Ubuntu dedicada à investigação ou ciência forense informática.
 Helix, uma série de TV americana, exibida no canal Syfy.
 Helix (empresa), empresa do Reino Unido.

Desambiguação